Taiping peut désigner :
 Une organisation théocratique fondée en Chine au  et la révolte qu’elle a déclenchée (1851-1864), l'une des plus importantes qu'ait jamais connues la Chine;
 La secte taoïste Taiping dao apparue à la fin des Han dont la rébellion ouvre l’Histoire des Trois Royaumes ;
 Taiping guangji, ou Vaste recueil de l'ère de la paix, anthologie de la dynastie Song ;
 Taiping Yulan, encyclopédie de la dynastie Song

Géographie 
 La ville de Taiping dans l’État de Perak en Malaisie ;
 L’île de Taiping ou Itu Aba, la plus grande des Îles Spratley, sous le contrôle de la République de Chine (Taïwan) ;
 La ville de Taiping dans le comté de Taichung, Taïwan ;
 Le district de Taiping (太平区), subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.

Autre
 Le Taiping, un navire chinois qui coula en transportant des réfugiés vers Taiwan en 1949, faisant plus de 1500 victimes.

Homonymie de toponyme